Črejtnik (madžarsko Csörötnek) je vas na Madžarskem, ki upravno spada pod podregijo Szentgotthárd Železne županije.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij na Madžarskem

Vasi Županije Tolna
Občina Monošter